

Libretti 
 Teuzzone – libretto d'opera di Apostolo Zeno 
 Il Teuzzone – dramma per musica di Clemente Monari del 1706 su libretto di Apostolo Zeno
 Teuzzone –  dramma per musica di Antonio Lotti del 1708 su libretto di Apostolo Zeno
 Teuzzone – dramma per musica di Giuseppe Maria Orlandini del 1712 su libretto di Apostolo Zeno
 Teuzzone – opera di Francesco Ciampi 
 Teuzzone – opera di Antonio Vivaldi del 1719 su libretto di Apostolo Zeno
 Teuzzone – dramma di Francesco Feo del 1720 su libretto di Apostolo Zeno

Persone 
 Teuzzone – monaco